Матч всех звёзд 2011 года (официально носивший название Матч звёзд БЕКО ПБЛ) — показательная баскетбольная игра, прошедшая в Нижнем Новгороде 26 марта 2011 года. Эта игра стала первым «Матчем всех звёзд» в истории Профессиональной баскетбольной лиги. Матч всех звёзд 2011 года состоялся на домашней арене клуба «Нижний Новгород» Нагорный дворец спорта профсоюзов.

Игра 

В матче встречались игроки, выступающие в чемпионате России по баскетболу: россияне («Звёзды БЕКО ПБЛ») и легионеры («BEKO PBL Stars»). Стартовые пятёрки команд и главные тренеры определялись голосованием болельщиков. Остальных игроков выбирал главный тренер каждой команды.
 
Составы команд претерпели изменения по сравнению с первоначальным вариантом, так как травмы получили Алексей Суровцев, Генри Домеркант, Патрик Беверли, и одного игрока команды «BEKO PBL Stars» заменил Иван Паунич. 26 марта 2011 года стало известно, что Джеремайя Месси пропустит игру по личным причинам. Таким образом, в заявке команды «Звёзды БЕКО ПБЛ» осталось одиннадцать баскетболистов, а в составе команды «BEKO PBL Stars» было десять игроков.

Главным тренером команды «Звёзды БЕКО ПБЛ» был выбран Евгений Пашутин. Помощником он пригласил Сергея Гришаева.

Главным тренером команды «BEKO PBL Stars» был выбран Кестутис Кемзура. Помощником он пригласил Зорана Лукича.

MVP матча всех звёзд определялся путём SMS-голосования. Им стал Сергей Моня.

Сергей Круг (Новосибирск), Александр Горшков (Иваново), Антон Махлин (Санкт-Петербург) судили матч всех звёзд ПБЛ 2011 года. Антон Шимолин (Нижний Новгород) и Сергей Михайлов (Москвы) стали арбитрами, которые следили за правилами во время проведения конкурсов.

Составы 

 Алексей Суровцев, Патрик Беверли, Генри Домеркант не приняли участие в матче из-за травмы.

Джеремайя Месси не принял участия по личным причинам.

 Иван Паунич заменил одного игрока команды. «BEKO PBL Stars».

Матч

Детали матча 

Главный тренер —  Евгений Пашутин

Главный тренер —  Кестутис Кемзура
 Примечание: Мин — игровое время, Очк — очки, 2-х — 2-х очковые броски (попадание/попытки), 3-х — 3-х очковые броски, Шт — штрафные броски, Под — подборы, АП — атакующие передачи, ПР — перехваты, БШ — блок-шоты, ФО — фолы, ТО — потери

Конкурс трёхочковых бросков 

В рамках конкурса трёхочковых бросков выступали по одному представители каждого клуба ПБЛ. Они соревновались в отборочном туре, полуфинале и финале. В отборочном туре два игрока одновременно за одну минуту каждый в своё кольцо должен был из пяти стоек выбросить 25 мячей. Попадание первых двадцати оценивалось в один бал, а попадание последними пятью мячами — в два. В полуфинал вышли четыре победителя отборочного тура. Победитель, набравший худший результат, в полуфинал не выходил. При необходимости должна была быть переигровка в течение 24 секунд без ограничения количества мячей. Аналогично проходили финал и полуфинал.

По решению организаторов Матча всех звёзд в предварительном раунде конкурса должны были принять участие следующие пары баскетболистов: Мацей Лямпе — Егор Вяльцев; Алексей Суровцев — Евгений Воронов; Траджан Лэнгдон — Иван Паунич; Виталий Фридзон — Драган Лабович; Генри Домеркант — Джеральд Грин. Из-за травм, полученных во время матчей Кубка Вызова 2010/11, Алексей Суровцев и Генри Домеркант не приняли участие в конкурсе. Их заменили соответственно Антон Понкрашов и Майк Уилкинсон.

Предварительный отбор 

В полуфинал вышли Драган Лабович, Джеральд Грин, Траджан Лэнгдон, Антон Понкрашов.

Полуфинал 

В финал прошли Траджан Лэнгдон и Драган Лабович.

Финал 

В финале Траджан Лэнгдон со счётом 20:19 победил Драгана Лабовича.

Конкурс слэм-данков 
</div>

Конкурс по броскам сверку прошёл сразу после окончания Матча всех звёзд. На каждый бросок отводилось две минуты. Оргкомитет матча отобрал пять участников состязания, каждый из которых должен был выполнить две попытки в предварительном раунде. Жюри оценивало каждую попытку баскетболиста по шкале от 6 до 10 очков. По результатам предварительного отбора двое участников, набравших наибольшее количество очков вышли в финал, где вновь выполнили по два броска сверху. В конкурсе должны были принимать участие Патрик Беверли, Гордон Джамонт, Джеральд Грин, Валерий Лиходей и Артём Яковенко. Однако из-за травмы, полученной во время матча Кубок Вызова 2010/11, Патрик Беверли не принял участие в конкурсе. В связи с этим оргкомитет матча всех звёзд принял решение, что в конкурсе будут участвовать четыре баскетболиста.

 Патрик Беверли не принял участие в конкурсе и его в нём никто не заменил.

Победителем конкурса стал Джеральд Грин по результатам дополнительной попытки.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт матча всех звёзд ПБЛ
 Официальный сайт ПБЛ
 Тэг на сайте РИА-новости о матче всех звёзд ПБЛ
 
 

Соревнования по баскетболу в России
Чемпионат России по баскетболу 2010/2011
Март 2011 года
Спорт в России в 2011 году
2011 год в баскетболе
Спортивные соревнования в Нижнем Новгороде